Anton Franzen – politico tedesco
 August Franzen – presbitero e storico della Chiesa tedesco
 Jonathan Franzen – scrittore e saggista statunitense
 Nell Franzen – attrice statunitense
 Sylvie Franzen – ex cestista olandese

Pagine correlate
Franzén